Biologia cel·lular: Proteïna precursora amiloide és una proteïna integral de membrana, i és expressada és molts tipus de teixits, i està concentrada en la sinapsi entre neurones 
 Telefonia mòbil: Aplicació mòbil és una aplicació informàtica dissenyada per ser utilitzada en telèfons intel·ligents, tauletes tàctils i altres dispositius mòbils.